Hrvatsko-slovenska liga u sezoni 1954/55. bila je u trećem rangu natjecanja.

 Odlukom FSJ za sezonu 1955/56. odlučeno je da se ukine Druga savezna liga i da se formiraju četiri zone koje bi zamijenile Drugu ligu.

 Split, Rijeka, Trešnjevka, Šibenik Ljubljana i Branik direktno su izborili nastup u Prvoj zoni.

 Borovo je direktno izborio nastup u Trećoj zoni.

 Segesta se nakon kvalifikacija plasirala u Prvu zonu.

 Tekstilac (Varaždin), Maribor i Kladivar (Celje) su u narednoj sezoni nastupali u Ligi Varaždin-Maribor-Celje.

 Uljanik (Pula) je igrao u Ligi podsaveza Pula.

 Železničar (Maribor) je nakon prvenstva (1954/55.) promijenio ime u ŽNK Maribor.

 Nakon ovog prvenstva (1954/55.) Hrvatsko-slovenska liga je rasformirana.

sezona 1954/55.

+1954-55
1954-55
3 HRV-SLO